

Sigle 
 Underwriters' Laboratories of Canada  – ente di certificazione di sicurezza canadese
 Universal Life Church  – organizzazione religiosa statunitense

Codici 
 ULC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Los Cerrillos (Cile)
 ulc – codice ISO 639-3 della lingua ulch